Замечание: данная таблица отражает мнение авторитетного источника Demographia. World Urban Areas 18th Annual 2022.07. Изменения в содержимое таблицы будут вноситься только в случае изменений в исходном авторитетном источнике. Это необходимо для того, чтобы сохранить сопоставимость данных в самой таблице, так как они приведены в авторитетном источнике на одну дату и составлены по единой методике.

Методика составления таблицы

Используемые критерии агломерации 
Под агломерацией авторы исследования понимают «фактический город» представляющий собой ареал сплошной застройки. Для выделения таких урбанизированных ареалов сплошной застройки авторы использовали «световой отпечаток» — область искусственного освещения в городе и его пригородах, которую можно наблюдать с самолёта в ясную ночь. В Австралии, Канаде, Франции и Великобритании, а также США национальные статистические службы выделяют подобные урбанизированные ареалы. Только в Австралии в качестве критерия принадлежности к урбанизированному ареалу используется порог плотности населения в границах муниципалитета 400 человек на квадратный километр.

Смежные агломерации 
В ряде случаев авторы исследования разделяли фактически сросшиеся урбанизированные ареалы на агломерации, продолжающиеся считаться самостоятельными. При этом авторы исходили из того, что урбанизированный ареал, по сути, является центральным городом и непрерывно застроенной пригородной зоной, связанной с центральным городом ежедневными трудовыми миграциями. Вот почему авторы признают, что в ряде случаев определение границ агломераций было условно, потому что возникала необходимость «разрезать» границей фактически сросшиеся агломерации, каждая из которых образует, тем не менее, самостоятельную зону ежедневных трудовых миграций. По этим причинам авторы исследования разделили мегалополисы на отдельные агломерации:
 китайский мегалополис Дельта Жемчужной реки (св. 71 млн жит.) складывается из смежных городов: Гонконг (7,5 млн жит.), Шэньчжэнь (17,6 млн жит.), Дунгуань (10,6 млн жит.), Цзянмынь (1,6 млн жит.), Чжуншань (4,1 млн жит.), Чжухай (2,3 млн жит.) и Макао (0,7 млн жит.), каждый из которых авторы исследования учли порознь, а также включает смежную с Дунгуанем, Цзянмынем и Чжуншанем агломерацию городов Гуанчжоу и Фошань (26,9 млн жит.)
 китайский мегалополис Дельта Янцзы (св. 64 млн жит.) состоит из смежных агломераций городов Шанхай (24,1 млн жит.), Сучжоу (6,0 млн жит.), Уси (4,5 млн жит.) и Чанчжоу (4,2 млн жит.); кроме того в состав этого мегалополиса также включают две пары смежных друг с другом агломераций Ханчжоу (9,5 млн жит.) и Шаосин (1,9 млн жит.), а также Нинбо (4,3 млн жит.) и Чжоушань (0,5 млн жит.); в мегалополис входит отделённый от Чанчжоу промежутком из сельскохозяйственных земель Чжэньцзян (1,1 млн жит.), аналогичного рода промежуток разделяет Чжэцзян и Нанкин (8,4 млн жит., его также включают в мегалополис)
 японский мегалополис Тайхэйё (ок. 62 млн жит.) складывается из смежных агломераций: агломерации городов Токио и Иокогамы (37,7 млн жит.), агломерации города Нагоя (9,2 млн жит.), агломерации городов Осака — Кобе — Киото (15,1 млн жит.)
 американский Северо-Восточный мегалополис «Босваш» (св. 43 млн жит.) включает в себя смежные агломерации сросшиеся в единую полосу застройки: Филадельфия (5,8 млн жит.), Нью-Йорк (21,5 млн жит.) и Хартфорд (0,9 млн жит.); включаемые в данный мегалополис агломерации Вашингтон — Балтимор (7,6 млн жит.) и Бостон — Провиденс (7,4 млн жит.) не сомкнулись краями своих зон застройки, первая — с Филадельфией, а вторая — с Хартфордом.

Трансграничные (международные) агломерации 
Трансграничные (международные) агломерации учитывались только при отсутствии таможенного, паспортного контроля и препятствий ежедневному движению рабочей силы в центр агломерации и обратно. По мнению авторов, таким условиям удовлетворяют несколько стран континентальной Европы в составе Европейского Союза, в частности агломерация Лилля является трансграничной французско-бельгийской. Также действующий порядок перемещения из расположенных во Франции пригородов в центральный город швейцарскую Женеву, по мнению авторов, позволяют считать их единой агломерацией. Однако Детройт — Уинсор и Сан-Диего — Тихуана не были сочтены единой агломерацией из-за того, что между ними нет свободы трудовых миграций.

Отличия от метрополитенского ареала 
В метрополитенский ареал включается широко понимаемая пригородная зона, связанная с центральным городом трудовыми миграциями, вне зависимости от того, сливаются населённые пункты, составляющие пригородную зону, с центральным городом или нет. Напротив авторы данного исследования в состав агломерации включали только ту центральную часть метрополитенского ареала, что образует единое пятно застройки с центральным городом, а те населённые пункты, что не образуют такого пятна, не учитывались. Авторы подчёркивают, что способ делимитации границ метрополитенских ареалов заметно отличается в разных странах, что зачастую делает некорректным международные сопоставления.

Муниципалитеты 
Зачастую административные территории городов и посёлков отличаются от их фактических очертаний — эти территории могут включать незастроенные пространства, в то же время фактическая территория населённого пункта может выходить за пределы его административных границ.

Плотность населения 
Плотность населения: из-за сложности соотнесения демографических данных и спутниковых изображений следует относиться к данным о плотности населения как достаточно приблизительным. При этом следует учитывать то, что средние величины плотности населения для всей агломерации маскируют значительные различия внутри самой агломерации.

Использованные методы 
Для определения зон сплошной застройки использовались топографические карты и космические снимки. Для определения населения зон сплошной застройки использовались статистические данные по минимально возможным территориальным статистическим единицам.

Авторами использовались официальные данные для урбанизированных ареалов Австралии, Канады, Франции, Великобритании и США. Официально выделяемые статистическим ведомством Индии границы агломераций включают большие сельские территории и потому не были использованы в данном исследовании.

Использование спутниковых снимков является методом, который позволяет добиться максимального чёткого определения фактических границ агломераций без включения в них сельских территорий. Результаты, полученные по методике, которую использовали авторы исследования, была протестирована для Франции и США, по которым имеются официальные данные по урбанизированным ареалам. В большинстве случаев расхождения в полученных результатах с официальными данными не превышали 10 %, при этом использованная авторами методика давала меньшие значения площади агломераций и, соответственно, более высокую плотность населения.

100 самых населённых городских агломераций мира

Примечания 

Агломерации